Kokoro steht für:
 Kokoro (Roman), Roman von Natsume Sōseki aus dem Jahr 1914
 Kokoro (Lafcadio Hearn), Titel eines literarischen Werkes über Japan von Lafcadio Hearn  

Geografie:
 Kokoro (Fluss), Grenzfluss zwischen Guinea und Mali
 Kokoro (Benin), Stadt im Departement Collines in Benin
 Kokorou, Landgemeinde im Departement Téra in Niger
 Kokoro (Papua-Neuguinea), Ort in Papua-Neuguinea